För fotbollsspelaren, se Alysson Marendaz Marins.

Alysson är ett släkte av steklar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1806. Alysson ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Alysson